Musculus opponens digiti minimi manus (hand)
 Musculus opponens digiti minimi pedis (voet)